Nottingham - een plaats in Engeland
Nottingham (New Hampshire) - een plaats in de VS
Nottingham Forest FC - een voetbalclub in Engeland
Nottinghameiland - een eiland bij Canada
Robin Hood (2010) (oorspronkelijke titel Robin Hood) - een Engels/Amerikaanse film
Nottingham Forest-affaire - een omkoopschandaal rond voetbal in 1984